Alain Anziani (1951 - ), un homme politique français
 Armand Anziani (1904-1960), un gouverneur des Etablissements Français de l’Océanie
 Hervé Anziani (1976- ), un joueur de football français
 Philippe Anziani (1961 - ), un joueur de football international français